Pirané (Formosa), een plaats in de Argentijnse provincie Formosa
Pirané (departement), een departement van de Argentijnse provincie Formosa